Открытый чемпионат Шэньчжэня 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах Shenzhen Longgang Tennis Centre.

Турнир-2015 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Шэньчжэне — с 4 по 10 января 2015 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ли На
 Парный турнир —  Клара Закопалова /  Моника Никулеску

Общая информация 
Победительница двух первых розыгрышей турнира китаянка Ли На завершила в сентябре 2014 года профессиональную карьеру и поэтому не защищала свой титул. Одиночный турнир собрал двух представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первой сеянной стала 4-я ракетка мира Симона Халеп, а второй сеянной стала 5-я в мире Петра Квитова. Чешская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила 8-й сеянной Тимее Бачински. В финале швейцарка проиграла румынке Халеп. Таким образом с 2013 года все три розыгрыша турнира завершились победой первого номера посева. В основном турнире приняло участие две представительницы России: Вера Звонарёва, которая сумела выйти в четвертьфинал, где отказалась от борьбы в первом сете против Бачински и Наталья Вихлянцева, которая во втором раунде уступила чемпионке турнира Халеп.

В парном турнире победу одержали сестры Людмила и Надежда. Прошлогодние чемпионки Клара Закопалова и Моника Никулеску не защищали свой титул, однако румынка Никулеску принимала участие в турнире совместно с Зариной Дияс, но в первом раунде они уступили сестрам-близнецам Киченок. В парном розыгрыше приняла участие одна россиянка Вера Звонарёва, которая совместно с Тимеей Бачински дошла до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Симона Халеп обыграла  Тимею Бачински со счётом 6-2, 6-2.
 Халеп выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бачински сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Людмила Киченок /  Надежда Киченок обыграли  Лян Чэнь /  Ван Яфань со счётом 6-4, 7-6(6).
 Людмила и Надежда Киченок выигрывают свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Январь 2015 года
2015